Юкон може да има следните значения:
 Юкон, река в американския щат Аляска и канадската територия Юкон
 Юкон (територия), канадска територия
 Юкон (град), град в Айдахо, САЩ
 Юкон (плато), в Канада и САЩ